EBCDIC ( — расширенный двоично-десятичный код обмена информацией; произносится «Эб-си-дик») — стандартный восьмибитный код, разработанный корпорацией IBM для использования на мейнфреймах собственного производства и совместимых с ними. EBCDIC кодирует буквы латинского алфавита, арабские цифры, некоторые знаки пунктуации и управляющие символы. Существовало по меньшей мере шесть версий EBCDIC, не совместимых между собой.

Прим.: Иногда коду 4F соответствует символ «!» либо вообще не соответствует никакой символ; коду 5F соответствует символ «|»; коду 6A соответствует символ «|»; коду B9 не соответствует никакой символ.
При чтении таблицы последняя строка и последний столбец соответствуют правилам нанесения отверстий на перфокарту при кодировании символа в текстовом поколоночном режиме. Пробел кодируется отсутствием отверстий в соответствующей колонке.

EBCDIC(1)

Российским аналогом EBCDIC является код КОИ-8, в который добавлена кодировка кириллицы.
Произношение названия этой кодировки в Союзе звучало следующим образом: «ЕБСДИК» в жаргонном варианте и "И-Би-Си-Ди-Ай-Си" в "публичном" (в лекциях, выступлениях и т.д.).

Примечания 

Компьютерные кодировки